A Rádio União da Franca FM é a 98 FM de Franca em São Paulo é uma rádio 98.3 MHz brasileira a emissora FM é afiliada a Rede Aleluia de Rádio e tem programação religiosa para Franca e região. Início de suas atividades em nossa cidade no ano de 1981, operando na frequência de 98.3 MHz no canal 252, cujo prefixo é ZYD 886.

Esteve por muitos anos com sede na Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 101. A Rádio inicialmente pertencia a um grupo ligado a Faculdade UNIFRAN, dentre eles: Dr.Clóvis Ludovice, Dr. Delcides Presotto, Dr. Ângelo Presoto Neto e outros.

Quando de sua inauguração, tinha uma programação eclética e contava com os radialistas: Valdes Rodrigues, seu primeiro diretor artístico, Luiz Cláudio Barsoteli, Alves de Oliveira, Mauro André, Aurélio Maranha, Beny Chagas, Cachiado, Elias Neto, Benchei Vasconselos e outros, não nos esquecendo do Jornalista Luiz Carlos Facury que muito colaborou para a instalação da emissora. Tempos depois, passou a ser conhecida como UNIRÁDIO FM. Em outra época desvinculou-se do grupo da Faculdade e passou a ter como diretor proprietário o Dr. Ângelo Pesoto Netto, comandando por um bom tempo a emissora que em certa época ao transmitir em cadeia com o grupo Bandeirantes de Rádio, passou a ser divulgada como BAND FM, e UNIBAND FM. Por fim seu diretor proprietário Dr. Ângelo, passou os direitos a Juliano Cristóvão Japaulo e sua irmã Cristiane Cristóvão Japaulo quando então seus estúdios foram modernizados ampliados e instalados à Rua dos Pracinhas N. 345.

98 FM (Franca)
Franca